Jorm steht für:

 Jorm (Distrikt), Distrikt und Stadt in der afghanischen Provinz Badachschan

Jorm ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Francis Jorm (* 1951), australischer Wissenschaftler